Шмель, может означать:
 Шмель — особь из рода перепончатокрылых насекомых, из семейства настоящих пчёл, во многих отношениях близкий медоносным пчёлам.
 «Шмель» — советский пехотный реактивный огнемёт РПО-А.
 «Шмель» — советский противотанковый ракетный комплекс 3М6.
 «Шмель» — переносная КВ радиостанция Р-354.
 «Шмель» — разведывательный БПЛА (ДПЛА-61).
 «Шмель» — речной артиллерийский катер проекта 1204 [Shmel].
 «Шмель» — советский и казахстанский сатирико-юмористический журнал.
 «Шмель» — корабельная высокоточная радионавигационная система КПФ-2.
 «Шмель» — марка советских мини-пылесосов.
 «Шмель» — марка советских туристических примусов (Шмель-1, Шмель-2, Шмель-3, Шмель-4).
 «Шмель» — радиовзрыватель боевой части зенитной управляемой ракеты В-750 (ЗРК С-75).
 «Шмель» — советский радиолокационный комплекс самолёта ДРЛО А-50.
 «Шмель» — награда (приз лучшему игроку) в футбольном клубе «Урал» Екатеринбург.
 «Шмель» — российский трицикл

См. также 
 Шмель-1 — советский разведывательный БПЛА, разработки ОКБ имени Яковлева.
 Шмели — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Шмели — московская рок-группа.
  ()
 Операция «Бамблби» (от , «Шмель») — программа разработки зенитных управляемых ракет для кораблей военно-морских сил США начатая в 1945 году.
 Hummel () — немецкая САУ периода Второй мировой войны.